Boris de Rachewiltz – egittologo, archeologo ed esoterista italiano.
 Mary de Rachewiltz – poetessa e saggista statunitense